

Patronyme 

 Francesco Freda (1925 - 2019), maquilleur au cinéma italien
 Meline Freda est une journaliste belge de télévision.
 Riccardo Freda est un réalisateur, scénariste et acteur italien.
Franco Freda, dit Giorgio Freda, (né en 1941), éditeur, juriste et essayiste national-révolutionnaire italien.

Prénom 
 
 Freda Betti est une artiste lyrique française.
 Freda Payne est une chanteuse de musique soul et une actrice américaine.

Toponyme 

 Freda est une localité de la seniūnija de Aleksotas, en Lituanie

Cinéma 

 Freda, film de la réalisatrice haïtienne Gessica Généus, sorti en 2021.